Rookies – film del 1922 diretto da Alfred J. Goulding
 Rookies – film del 1927 diretto da Sam Wood
 Rookies – manga di Masanori Morita
 A tutte le auto della polizia (The Rookies) – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Rookie (disambigua)